Комітат Спиш — історичний комітат у північно-східній частині Угорського королівства.
 Спиш — історична область у північно-східній Словаччині (невелика частина її належить до Польщі), розташована у Центральних Карпатах і Західних Бескидах; охоплює котловини гори Попраду і гори Гернаду, гірські масиви Списька Маґура і Левоцьких гір та невеликі частини Татр і Словацьких Рудних Гір.
 Списький Град — найбільший замок у Словаччині, історичний центр Спишського комітату, пам'ятник Світової спадщини ЮНЕСКО.